Лео́нтий Я́ковлевич Тупи́цын () — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, повторивший в бою подвиг Александра Матросова. Герой Российской Федерации (6.05.1994, посмертно). Рядовой.

Биография 
Леонтий Яковлевич Тупицын родился в 1895 году в починке Соплинское Вятской губернии в крестьянской семье. Окончил два класса церковно-приходской школы. Трудился батраком. 

После начала Первой мировой войны в 1914 году был мобилизован в Русскую императорскую армию, участвовал в войне. В 1918 году добровольцем вступил в РККА, воевал в Гражданской войне на Южном и Восточном фронтах. Был ранен. После окончания войны служил одной из воинских частей РККА в Омске, в 1922 году был демобилизован.

В 1920-х годах работал в сельскохозяйственной артели «Октябрь» в деревне Туличан Шабалинского района Кировской области, в 1930-е годы стал бригадиром в колхозе, а затем и его председателем. Имел четверых детей.

В апреле 1942 года Оричевским военным комиссариатом призван на воинскую службу. В действующей армии с января 1943 года, воевал в 19-м стрелковом полку 90-й стрелковой дивизии. За год дважды был ранен. Участник обороны Ленинграда.

На январь 1944 года Л. Я. Тупицын был стрелком 947-го стрелкового полка 268-й стрелковой Мгинской Краснознамённой дивизии (67-я армия, Ленинградский фронт) которая держала оборону на южных подступах к Ленинграду по рубежу реки Невы севернее её излучины. 21 января 1944 года дивизия в ходе Ленинградско-Новгородской операции перешла в наступление на Мгу и в этот же день участвовала во взятии города, после чего, повернувшись на юго-запад, начала разворачивать наступление в направлении Ульяновки. Противник отводил свои войска из Мгинского выступа и оказывал ожесточённое сопротивление, удерживая коридор для выхода. На 24 января 1944 года противник продолжал удерживать Ульяновку и в в этот день, когда подразделения полка залегли под пулемётным огнём, рядовой Тупицын пробрался к пулемётной точке и закрыл своим телом амбразуру пулемёта. Был посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но награждение не состоялось.

Похоронен в братской могиле советских воинов в .

Награды 
 Указом Президента Российской Федерации № 695 от 6 мая 1994 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, рядовому Тупицыну Леонтию Яковлевичу присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.
 Медаль «За оборону Ленинграда» (вручена 30.06.1943).

Память 

 Его имя на гранитной стеле в парке Победы в Кирове.
 Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы города Москвы.

См. также 
Список Героев Российской Федерации (Кировская область)

Комментарии

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Земли Вятской: откуда мы родом? В 10-ти томах. / Том 6: Знатные люди (биографический словарь) / [сост. С. П. Кокурина]. — Киров, 1996. — 538 с.; ISBN 5-86645-014-3. — С.454. 
 Смирнов В. В. Адрес подвига вятский. — Киров, 1995. — С.426-427.
 Сизов В. Герой России: новое имя. // Кировская правда. — 1994, 28 июля. — № 90.

Ссылки 
 
 Л. Я. Тупицын на сайте «Родная Вятка. Краеведческий портал».
 Л. Я. Тупицын на общественном проекте Приволжского федерального округа «Герои Отечества».

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Председатели колхозов
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Представленные к званию Героя Советского Союза (Великая Отечественная война)